Sunnfjord steht für:

 Sunnfjord (Kommune) – norwegische Kommune in der Provinz Vestland
 Sunnfjord (Landschaft) – eine historische Landschaft in Norwegen
 Sunnfjord – Alternativname für den Førdefjord